Paweł Wójcik (ur. 1971) – polski dziennikarz.
 Paweł Wójcik (1916–1941) – podporucznik, działacz harcerski i niepodległościowy
 Paweł Wójcik (znany jako Michał Wójcik; ur. 1971) – polski artysta kabaretowy.